

Patronymie
 Jacques-Alain Bénisti (1952- ) est un homme politique français.
 Louis Bénisti (1903-1995) est un peintre et sculpteur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade